Метковић је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1092 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Метковић живи 995 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,3 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 347 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,59.

Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији